Dellach (zu slow. dol ‚nieder, unten, im Tal gelegen‘) heißen folgende geographischen Objekte:

 Dellach (Gailtal), Gemeinde im Bezirk Hermagor, Kärnten
 Dellach im Drautal, Gemeinde im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten

Gemeindeteile:
 Dellach (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft in der Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Dellach (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Dellach am Wörthersee mit Unter- und Oberdellach, Katastralgemeinden in der Gemeinde Maria Wörth, Kärnten
 Dellach (Gemeinde Maria Saal), Ortschaft in der Marktgemeinde Maria Saal, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Dellach (Gemeinde Millstatt am See), Ortschaft in der Marktgemeinde Millstatt am See, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Dellach (Gemeinde Moosburg), Ortschaft in der Marktgemeinde Moosburg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Dellach (Gemeinde Nötsch), Ortschaft in der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Dellach (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee), Ortschaft in der Gemeinde Sankt Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Dellach (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft in der Stadtgemeinde Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Dielach, Döllach, Dullach 
 Oberdellach, Pessendellach, Unterdellach